Alessandro Asinari di San Marzano ist der Name folgender Personen:

* Alessandro Asinari di San Marzano (Bischof) (1795–1876), italienischer Kurienerzbischof
 Alessandro Asinari di San Marzano (Politiker) (1830–1906), italienischer Politiker und General